O País (Angola) — periódico semanal publicado em Luanda, Angola
 O País (Portugal) — periódico semanal extinto publicado em Lisboa, Portugal
 O País (Moçambique) — diário publicado em Maputo, Moçambique
 O Paiz — periódico matutino extinto publicado no Rio de Janeiro, Brasil